Hot Chat - pierwszy multimedialny program publicystyczny w Polsce, emitowany w TV4 od 3 września 2001 roku, od poniedziałku do piątku o godzinie 17:30.

Program prowadzili Marcin Jędrasiewicz i Grzegorz Kępka. Program był 12-minutową rozmową z politykiem, osobą publiczną, artystą. Dzięki specjalnemu czatowi swoje pytania gościowi mogli zadawać widzowie. Pytania widoczne były u dołu ekranu telewizora, a najciekawsze z nich zadawał prowadzący. Program zdjęto z emisji 2 maja 2003 roku z powodu zmiany ramówki.

Telewizyjne programy publicystyczne